Michael Mann (1919–1977) – német irodalomtudós
Michael Mann (1965) – amerikai klimatológus
Michael Mann (1943) – amerikai filmrendező